Оливарес-де-Дуэро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-де-Эсгева. Занимает площадь 29,3 км². Население — 345 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида